Mauperin ist der Familienname folgender Personen:

 François-Nicolas Mauperin († 1806), französischer Porträt- und Kirchenmaler
 Renée Mauperin, Titelfigur des gleichnamigen Romans von Edmond und Jules de Goncourt